Sonora puede referirse a:

Geografía 

 Sonora, estado mexicano.
 El desierto de Sonora (también llamado «desierto de Gila»), en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos.
 El río Sonora, en el estado de Sonora, México.
 Sonora (Baja California), poblado del municipio de Mexicali, en el estado de Baja California, México.
 Sonora (California), ciudad del condado de Tuolumne, en el estado de California, Estados Unidos.
 Sonora (Kentucky), ciudad del condado de Hardin, en el estado de Kentucky, Estados Unidos.
 Sonora (Texas), ciudad del condado de Sutton, en el estado de Texas, Estados Unidos.
 Sonora (Mato Grosso del Sur), municipio del estado de Mato Grosso del Sur, Brasil.
 Sonora Progresista, ejido del municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, México.
 La desaparecida República de Sonora.

Música 

 La Sonora Borinquen, grupo musical uruguayo.
 La Sonora Carruseles, grupo musical colombiano. 
 La Sonora de Tommy Rey, grupo musical chileno.
 La Sonora Dinamita, grupo musical colombiano.
 La Sonora Matancera, grupo musical cubano.
 La Sonora Palacios, grupo musical chileno.
 La Sonora Ponceña, grupo musical puertorriqueño.
 La Sonora Santanera, grupo musical mexicano.
 La Sonora Siguaray, grupo musical mexicano.

Cine 

 Sonora (película de 1968), película española de 1968, dirigida por Alfonso Balcázar.
 Sonora (película de 2019), película mexicana de 2019, dirigida por Alejandro Springall.

Miscelánea 

 Sonora (animal), género taxonómico de serpientes.
 Sonora (plataforma de audio), plataforma de audio en español.
 La onda sonora, onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido.
 La banda sonora, la parte sonora de las películas y otras proyecciones audiovisuales.
 Radio Sonora, red de emisoras de radio en el estado de Sonora, México.
 Radio Cadena Sonora 96.9 FM, emisora de radio en Guatemala.